

Ґжеґожовиці — село в гміні Рудник Рациборського повіту Сілезького воєводства
 Ґжеґожовиці — село в гміні Васнюв Островецького повіту Свентокшиського воєводства